Сами́р Белуфа (, ; 27 августа 1979, Мелён, Иль-де-Франс, Франция) — алжирский футболист, защитник.

Карьера

В клубах 
Первым клубом Самира Белуфа стал французский «Канн». Однако за основной состав он не провёл ни одного матча и в 1997 году ушёл в итальянский «Милан». Провёл за «россонери» три матча в сезонах 1997/98 и 1998/99. На сезон 1999/2000 был отдан в аренду в клуб серии B «Монца». Там Белуфа сыграл 12 матчей. По окончании сезона «Милан» продал игрока в бельгийски «Жерминаль Беерсхот». Самир два года играл там, проведя 47 матчей и забив 1 гол. В 2002 бельгийцы продали алжирца в «Бастию». За этот клуб футболист сыграл лишь один матч в чемпионате Франции против «Ланса» и через год вернулся в Бельгию, став игроком «Мускрона». За два года он сыграл 52 матча и в 2005 году был продан в «Вестерло», а затем оттуда в «Хельсингборг». В 2007 году Белуфа дебютировал в Кубке УЕФА. 20 сентября в матче 1-го раунда против «Херенвеена» он вышел в стартовом составе и после перерыва был заменён. 8 ноября в групповом матче против «Галатасарая» он вышел на замену на 90-й минуте вместо . В 2008 году он объявил о завершении карьеры, однако в январе 2010 года вернулся и подписал контракт с клубом «».

В сборной 
В национальной сборной Алжира Самир Белуфа дебютировал 15 января 2004 года в товарищеском матче против команды Мали. В том же году на Кубке африканских наций он сыграл 2 матча против сборных Камеруна и Марокко. В отборочном турнире на чемпионат мира 2006 года Белуфа сыграл в трёх матчах. Всего за сборную он провёл 9 матчей.

Матчи и голы за сборную Алжира 

Итого: 9 матчей; 1 победа, 3 ничьих, 5 поражений.

(откорректировано по состоянию на 15 ноября 2006)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Алжира
Футболисты Франции
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Мускрон»
Игроки ФК «Вестерло»
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Олимпик» Шарлеруа
Игроки сборной Алжира по футболу